Mascioni – azienda che produce e restaura organi a canne
 Mascioni – frazione di Campotosto